Uma via de trânsito larga e arborizada, também conhecida como boulevard.

Brasil 
 Alameda das Espatódeas — via urbana do bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, estado da Bahia
 Alameda São Boaventura — via urbana de Niterói, estado do Rio de Janeiro

Chile 
 Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins — principal avenida de Santiago, conhecida como La Alameda

Espanha 
 Alameda de Osuna — bairro de Madrid
 Alameda (Málaga) — município da província de Málaga
 Alameda de la Sagra — município da província de Toledo
 La Alameda de Gardón — município da província de Salamanca
 Santa María de la Alameda — município da província e comunidade autónoma de Madrid
 Torres de la Alameda — município da província e comunidade autónoma de Madrid
 Alameda del Valle — município da província e comunidade autónoma de Madrid

Estados Unidos 
 Alameda (Califórnia) — cidade da Califórnia
 Condado de Alameda — situado na Califórnia
 Alameda County Open — extinto torneio masculino estadunidense de golfe do circuito do PGA

Portugal 
 Estação Alameda (Metropolitano de Lisboa) — estação do metro de Lisboa
 Alameda da Encarnação — situada em Lisboa
 Alameda Dom Afonso Henriques — situada em Lisboa
 Alameda das Fontainhas — situada em Porto

Outros 
 MiG Alley ou Alameda dos MiGs — nome dado pelos pilotos das forças da ONU à porção norte do território da Coreia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos